Suave steht für:
 die Angehörigen historischer Infanterieeinheiten, siehe Zuaven

Suave ist der Familienname folgender Personen:
 Nico Suave, deutscher Rapper

Siehe auch:
 Liste_lateinischer_Phrasen/S#Suave
 Suawe